Vincent Texier (Niort, 1962. november 25.–) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: igazgató.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza. Első ligás mérkőzéseinek száma: 161.

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen asszisztensként szolgálta a labdarúgást. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peruban rendezték a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Alain Hamer bíró segítő partbírójaként foglalkoztatta.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Eric Poulat bíró partbírójaként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán rendezte a 2., a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB Alain Sars játékvezető mellé osztotta partbíróként

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek